Raffaele Cadorna ist der Name folgender Personen:

* Raffaele Cadorna der Ältere (1815–1897), italienischer General
 Raffaele Cadorna der Jüngere (1889–1973), italienischer General